Tarafım (din găgăuză: Patria mea) este imnul oficial al UTA Găgăuzia. Textul a fost scris de Mina Kiosea, iar muzica a fost compusă de Mihail Colța. Melodia a fost adoptată oficial în 1995, iar textul în 1999, de către Adunarea Populară a UTA Găgăuzia.

Cadru legal 
Legea nr. 7-VI/I privind imnul Găgăuziei (Gagauz Yeri) a fost adoptată la 4 decembrie 1995 și semnată de bașcanul Gheorghe Tabunșcic. Aceasta prevede că melodia imnului aparține compozitorului Mihail Colța. Conform legii, imnul trebuie difuzat la posturile de radio regionale și locale în fiecare zi, imediat după imnul Republicii Moldova. De asemenea, imnul trebuie să răsune după imnul RM la manifestațiile publice dedicate sărbătorilor naționale ale Republicii Moldova și ale Găgăuziei.

Text

Note 

Găgăuzia
Găgăuzia